Il Pilot Pen Classic 1986 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata l'11ª edizione del Torneo di Indian Wells che fa parte del Nabisco Grand Prix 1986. Il torneo si è giocato a La Quinta in California, dal 24 al 3 marzo 1986.

Campioni

Singolare maschile 

 Joakim Nyström ha battuto in finale  Yannick Noah 6–1, 6–3, 6–2

Doppio maschile 

 Peter Fleming /  Guy Forget hanno battuto in finale  Yannick Noah /  Sherwood Stewart 7–6, 6–2

Collegamenti esterni